Auflistung aller UKW-Rundfunksender, die von Schweizer Boden aus ihr Programm ausstrahlen. 

Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM veröffentlicht regelmässig, zuletzt am 29. Januar 2021, eine Liste: Schweizerische UKW-Sender.

Einzelnachweise 

UKWRundfunksender
!UKW